Мізрах — одеська кіностудія, що працювала на початку XX ст.
Мізрах — кібуц.
Мізрах — історичний архів у Києві.

 Мізрах Ігор Аркадійович  ( 1971)— український політтехнолог.